

Geografia

Austria 
Burgenlandzko-chorwacka nazwa miejscowości:
 Güssing

Chorwacja 
 Novigrad − miasto w żupanii istryjskiej
 Novigrad − gmina w żupanii zadarskiej

Inne 
 Novigrad − miasto-państwo z sagi o wiedźminie